Jean-Gaston Cugnenc (1867-1928), peintre et illustrateur français ;
 Paul-Henri Cugnenc (1946-2007), chirurgien et homme politique français.